Українське прізвище з додаванням російського суфікса - єв
 Топчієв Дмитро Миколайович
 Топчієв Олександр Григорович

Дивіться також 
 Топчій 

Російські прізвища